Miejscowości w Australii:
 Scottville – miasto w stanie Queensland
Miejscowości w USA:
 Scottville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Scottville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
Gminy w USA:
 Scottville (ang. Scottville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin